

Sigle 
 Floating Mobile Hospital  – progetto di una nave ospedale realizzato dall'associazione Med e Med

Codici 
 FMH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Otis Army National Guard Base, Falmouth (Massachusetts), Stati Uniti

Religione 
 FMH – sigla delle Figlie di Maria Santissima dell'Orto